Municipio de Canton es el nombre de varios municipios en Estados Unidos:

 Municipio de Canton (condado de Bradford, Pensilvania)
 Municipio de Canton (condado de Washington, Pensilvania)
 Municipio de Canton (condado de Kingman, Kansas)
 Municipio de Canton (condado de McPherson, Kansas)
 Municipio de Canton (Minnesota)
 Municipio de Canton (Iowa)
 Municipio de Canton (Illinois)
 Municipio de Canton (Misuri)
 Municipio de Canton (Dakota del Sur)
 Municipio de Canton (Ohio)
 Municipio de Canton (Míchigan)